Джонс (округ, Джорджія)
Джонс (округ, Айова)
Джонс (округ, Міссісіпі)
Джонс (округ, Північна Кароліна)
Джонс (округ, Південна Дакота)
Джонс (округ, Техас)